«Агро» () — словацкий профессиональный гандбольный клуб из города Топольчани.

История 
Клуб был создан в 1951 году. Выступал в чемпионате Чехословакии, но существенных успехов не добился. В 1969 году была заново основана мужская команда. В 1970-е, начале до середине 1980-х годов, «Агро» выступал в СНЛ, иногда участвуя в квалификационных турнирах. После обретения независимости выступает в Словацкой экстралиге. В сезонах 1994/95 и 1995/96 клуб становился чемпионом Словакии. В сезоне 1995/96 участвовал в Лиге чемпионов, но проиграл в предварительном раунде. В сезоне 1997/98 снова стал чемпионом Словакии. В сезоне 2013/14 занял второе место в чемпионате, а в 2014/15 — третье.

Изменения названия 
 «Локомотив»
 «Агростав»
 «Агро»

Титулы 
 Чемпион Словакии : 1995, 1996, 1998 (3 раз)
 Кубок Словакии : 1994 (1 раз)

Сезоны

Примечания

Ссылки 
 сайт клуба ГК Агро Топольчани 

Гандбольные клубы Словакии